Fuhlrott ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Jürgen Fuhlrott (1935–2020), Abgeordneter des Hessischen Landtags (NPD)
 Johann Carl Fuhlrott (1803–1877), deutscher Naturforscher
 Minna Fuhlrott (Mimmi Fuhlrott; geborene Spieker; 1898–1984), deutsche Bürgerinitiativen-Aktivistin
 Rolf Fuhlrott (1934–2015), deutscher Bibliotheksfachmann, Fachautor und Chefredakteur
 Rudolf Brückner-Fuhlrott (1908–1984), deutscher Bildhauer und Maler
 Michael Fuhlrott (* 1980), Jurist und Hochschullehrer